Cible émouvante peut faire référence à :

 Cible émouvante, un roman de l’écrivain australien Carter Brown paru en 1960,
 Cible émouvante, un film français de Pierre Salvadori, sorti en 1993,
 un épisode de série télévisée.